Кро може да се односи на:

 Кро (Вар), насељено место у Француској, у департману Вар
 Кро (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Кро (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Кро (Пиј де Дом), насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Кро“